Der IIHF Challenge Cup of Asia 2010 war die dritte Austragung des durch die Internationale Eishockey-Föderation IIHF durchgeführten Wettbewerbs. Das Turnier wurde vom 29. März bis 4. April 2010 in Taipeh, der Hauptstadt der Republik China (Taiwan), ausgetragen. Gespielt wurde im 800 Zuschauer fassenden Annex Ice Rink.

Zum zweiten Mal nach 2008 sicherte sich die Republik China den Titel nach einem 3:2-Sieg über Titelverteidiger Vereinigte Arabische Emirate.

Teilnehmer 
Folgende neun Nationalmannschaften nahmen am Turnier teil: (in Klammern Platzierung des Vorjahres)

Die Gruppen setzten sich nach den Platzierungen des Vorjahres zusammen. Während der letztjährige Teilnehmer Indien auf eine Teilnahme verzichtete, kam der Sieger des IIHF Challenge Cup of Asia 2008, die Republik China (Taiwan), wieder zum Teilnehmerfeld hinzu. Erstmals nahm Kuwait am Wettbewerb teil.

Modus 
Es nahmen insgesamt neun Mannschaften teil, die in zwei Gruppen um den Einzug in die Finals spielten. Aufgrund der ungeraden Anzahl an Teilnehmern spielte eine Gruppe mit vier, die andere mit fünf Mannschaften. Die beiden bestplatzierten einer Gruppe erreichten nach der Vorrunde das Halbfinale. Die Teams auf den Rängen 3 und 4 spielten in einer weiteren Runde die Endplatzierungen für die Plätze 5 bis 8 aus.

Austragungsort

Vorrunde

Gruppe A 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: ,

Gruppe B 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: ,

Platzierungsrunde 

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalrunde 

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 Übersicht zum Turnier

Einzelnachweise 

2010, Herren
Eishockeyturnier in Taiwan
Eishockeywettbewerb in Taipeh
Eishockeyveranstaltung 2010